Kolová kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Libavské Údolí, ort, Karlovy Vary, 
 Kolová (ort i Tjeckien), Karlovy Vary, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar